Rettenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Rettenmaier (1865–1923), deutscher Bildhauer in Frankfurt am Main
 Gerhard Rettenmaier († 2015), deutscher Internist
 Gottlob Rettenmaier (1910–1983), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Marvin Rettenmaier (* 1986), deutscher Pokerspieler
 Otto Rettenmaier (1926–2020), deutscher Unternehmer
 Travis Rettenmaier (* 1983), US-amerikanischer Tennisspieler
 Ulrich Rettenmaier (1787–1868), württembergischer Landtagsabgeordneter

Rettenmaier steht für:
 J. Rettenmaier & Söhne, Unternehmen der Faserindustrie

Siehe auch:
 Rettenmeier